Komsomolskaja steht für

den Namen von zwei U-Bahnhöfen in Moskau:
Komsomolskaja (Kolzewaja-Linie)
Komsomolskaja (Sokolnitscheskaja-Linie)
den Komsomolskaja-Platz in Moskau
die russische Zeitung Komsomolskaja Prawda
die ehemalige russische Forschungsstation Komsomolskaja in der Antarktis